Fabbiano ima više značenja:
 Fabbiano, Lucca
 Fabbiano, Piacenza